2012, een jaar in de gregoriaanse kalender
 2012 (getal), een getal
 2012-fenomeen, een verschijnsel over de rol van het jaar 2012 in de esoterie
 2012 (film), een film uit 2009
 2012: Het jaar Nul, een televisieserie
 2012 (ep), een ep van Chixdiggit